

События 
 Консулы: Марк Эмилий Лепид (ок. 120—77 до н. э., патриций) и Квинт Лутаций Катул (ок. 120 — ок. 61, плебей); проконсул: Луций Манлий (в Трансальпийской Галлии); преторы: Авл Теренций Варрон, Гай Аврелий Котта, Гай Валерий Триарий, Луций Корнелий Сизенна, Луций Лициний Лукулл Понтийский, Луций Октавий и Маний Ювентий Латеран; пропреторы: Гай Косконий (в Иллирике) и Квинт Калидий (в Ближней Испании); плебейский трибун: Маний Ацилий Глабрион; монетные триумвиры: Луций Кассий Лонгин, Луций Папий (Цельс) и Марк Вольтей.
 Смерть Суллы. Цезарь прибывает в Рим, но отказывается от сообщничества с Лепидом, который пытается отменить установленные диктатором порядки.
 78 — 74 — Война Публия Сервилия Ватии с пиратами в Киликии.
 Цезарь служил под командованием Сервилия Исаврика и сражался с киликийскими пиратами.
 Поход Тиграна и Митридата на Каппадокию. Взятие её столицы Мазаки. Территория Каппадокии присоединяется к Понту, а добычу получает Тигран.

Родились 
 5 августа — Туллия Цицеронис (ум. 45 до н. э.), дочь Цицерона и Теренции, трижды выходившая замуж за консулов и проконсулов Рима;
 Цзин Фан — древнекитайский учёный;
 Секст Юлий Цезарь — квестор 48 года до н. э.

Скончались 
 Публий Рутилий Руф — консул 105 года до н. э.;
 Луций Корнелий Сулла — бессрочный диктатор, консул 88 и 80 годов до н. э.;
 Аршак I (царь Иберии) — первый представитель армянских Арташесидов на троне древней Иберии.

См. также

Примечания